Тартрат неодима(III) — неорганическое соединение, 
соль неодима и винной кислоты
с формулой Nd(CHO),
кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Обменная реакция растворимых солей неодима и тартрата аммония:

Физические свойства 
Тартрат неодима(III) образует кристаллы.

Не растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Nd(CHO)•7HO.

Литература 
 

Соединения неодима
неодим